Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2016. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I nel 2017.

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana nel 2017. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III nel 2017.

Tabellone

Primo turno

Lituania vs. Norvegia

Sudafrica vs. Lussemburgo

Turchia vs. Bulgaria

Bosnia ed Erzegovina vs. Tunisia

Lettonia vs. Monaco

Egitto vs. Bielorussia

Finlandia vs. Zimbabwe

Georgia vs. Danimarca

Secondo turno

Lituania vs. Sudafrica

Bosnia ed Erzegovina vs. Turchia

Bielorussia vs. Lettonia

Danimarca vs. Finlandia

Playoff

Lussemburgo vs. Norvegia

Tunisia vs. Bulgaria

Monaco vs. Egitto

Georgia vs. Zimbabwe

Terzo turno

Lituania vs. Bosnia ed Erzegovina

Bielorussia vs. Danimarca

Verdetti 
 Promosse al Gruppo I:  - 
 Retrocesse al Gruppo III:  -  -  -

Voci correlate 
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo I
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II